The Bridge (anglicky „most“) může být:

 The Bridge (seriál) – americký televizní seriál
 The Bridge (skupina) – americká hudební skupina
 The Bridge (album, Sonny Rollins) – album saxofonisty Sonnyho Rollinse z roku 1962
 The Bridge (album, Billy Joel) – album zpěváka Billyho Joela z roku 1986
 The Bridge (album, Ace of Base) – album skupiny Ace of Base z roku 1995
 The Bridge (album, Letter Kills) – album skupiny Letter Kills z roku 2004
 The Bridge (album, Grandmaster Flash) – album hudebníka Grandmaster Flashe z roku 2009
 The Bridge (album, Melanie Fiona) – album zpěvačky Melanie Fiona z roku 2009
 The Bridge: A Tribute to Neil Young – album složené z písní napsaných Neilem Youngem z roku 1989

Další významy 
 Bridge – síťové zařízení
 Bridž – karetní hra
 The Bridgeheads – slovenská hudební skupina
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Bridge“